P72 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 72, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament